Observatorium (lat. observare „beobachten“) steht für:
 Sternwarte (astronomisches Observatorium)
 Satellitenstation (zur Beobachtung von Satelliten)
 Wetterwarte (meteorologisches Observatorium)
 Erdbebenwarte (seismologisches Observatorium)
 Vulkanobservatorium
 Meeresobservatorium

Siehe auch:

 Observatory
 Fundamentalstation, spezialisierte Satellitenstation